Bilar / Elvillar (baskiska: Bilar) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bilar / Elvillar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bilar / Elvillar är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Bilar / Elvillar sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Bilar / Elvillar. Runt Bilar / Elvillar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydost om Bilar / Elvillar. Trakten runt Bilar / Elvillar består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Baskien